El término bandeja hace referencia a varios artículos:

Recipiente
Bandeja, embalaje utilizado para el transporte y venta de productos
Bandeja, recipiente para transportar y servir alimentos o bebidas 
Bandeja de horno, recipiente sobre el que se ponen los alimentos para ser cocinados en el horno
Bandeja de arena, recipiente de interior en el que los animales domésticos depositan las heces y la orina
Bandeja de cables, sistema para colocar cables aislados y otros cables

Además
Bandeja paisa es un plato herbolario conocido también como bandeja de arriero o bandeja montañera, típico de la Cocina antioqueña
Bandeja, en baloncesto, un tipo de lanzamiento a canastabandeja, 
Bandeja, en espeleología, espeleotema que colgando del techo termina en una forma plana